Courageux, de courage, peut désigner :

Cinéma 
 Un homme courageux, une comédie muette sortie en 1924 ;
 Capitaines courageux, un film de Victor Fleming sorti en 1937 ;

Littérature 
 Courageux, un roman de Jack Campbell paru en 2009 ;

Navires 
 , le nom de plusieurs navires de la marine française ;
 le , le nom de plusieurs navires de la Royal Navy

Voir aussi